Лев Шейнин:
 Шейнин, Лев Романович (1906—1967) — советский юрист, писатель и драматург, киносценарист.
 Шейнин, Лев Александрович (1895—1963) — в 1930—1936 гг. директор Промышленной академии им. Л. М. Кагановича. В 1943—1949 гг. начальник Высших инженерных курсов МПС СССР. С 1944 г. член президиума ЕАК. В 1949—1953 гг. под арестом по делу Еврейского антифашистского комитета.